Óleo - em inglês, oil
Ou ainda:
Ontology Inference Layer - uma infraestrutura de ontologia para a Web semântica
Oil! - um filme
Midnight Oil - banda australiana cujos fãs são conhecidos por "oils"

Localidades

Oil City

Desambiguação